Le terme Quinchien peut se référer à:

Toponymie

Canada

Québec

 Rivière Quinchien, cours d'eau de la ville de Vaudreuil-Dorion, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dans la région administrative de la Montérégie. Coordonnées géographiques: 45° 23' 52"; 74° 01' 29".
 Hameau Quinchien, un hameau de la ville de Vaudreuil-Dorion, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dans la région administrative de la Montérégie. Coordonnées géographiques: 45° 21' 53"; 74° 00' 26".
 Parc de Quinchien, parc public de la ville de Vaudreuil-Dorion, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dans la région administrative de la Montérégie. Coordonnées géographiques: 45° 21' 36"; 74° 00' 28".
 Secteur-Quinchien, toponyme remplacé par: Quinchien (Hameau) dans la ville de Vaudreuil-Dorion, dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dans la région administrative de la Montérégie. Coordonnées géographiques: 45° 21' 53"; 74° 00' 26".